

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 5 podstawowych
 Brynica – sołectwo miasta Miasteczko Śląskie
 Brynica – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Jeżów
 Brynica – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Brynica – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Wołczyn
 Brynica – wieś w woj. opolskim, w pow. opolskim, w gminie Łubniany
 Brynica – przysiółek wsi Kolonia Łomnicka w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Olesno
 Brynica – część wsi Pińczyce w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Brynica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Piekoszów

Rzeki w Polsce 
 Brynica – prawy dopływ Czarnej Przemszy
 Brynica – lewy dopływ Drwęcy
 Brynica – lewy dopływ Budkowiczanki

Zobacz też 
 Brynica Mokra
 Brynica Sucha